Eduardo Fabián Ledesma Trinidad (Assunção, 7 de agosto de 1985) é um futebolista paraguaio que atua como meia.

Seleção Nacional 
Em junho de 2009 foi convocado pelo Paraguai para a disputa das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo FIFA de 2010. Atuou nas partidas contra o Chile e contra o Brasil.

Títulos 
Lanús
Campeonato Argentino (Apertura): 2007

Ligações externas 
 

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Atlético Lanús
Futebolistas do Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)